Apolló-palota (Marosvásárhely)
 Apolló-palota (Nagyvárad)